Efeito Garage é uma banda brasileira de rock formada em 1996 na cidade de Guarulhos.

A Efeito Garage venceu o primeiro festival on-line de arquivo em mp3 da Internet em Março de 2000. Saíram na revista ISTOÉ Gente e Folha de S. Paulo na época. Lançou dois CDs, EFEITO GARAGE de 1999 e Condição Humana de 2006. Influenciada principalmente pelo Rock alternativo dos anos 80, da New Wave e Punk Rock, tais como U2, Legião Urbana, Titãs, The Smiths, The Cure, dos anos 2000 tais como Franz Ferdinand, Keane, Artic Monkeys. Abriram o show da banda Skank no dia 21 de Março de 2010. No dia 5 de dezembro de 2013, participaram do projeto Guarulhos Canta Mamonas e saíram no CD homônimo em homenagem a banda mais famosa de Guarulhos , Mamonas Assassinas.

Integrantes
 Alexandre Halliday - Vocal e Teclados
 Humberto Belozupko - Guitarra
 Anderson - Baixo / backing vocals 
 Marcelo Conversani "Thielo" - bateria
 Paulo Rogério - teclados/backing/synths

Bandas de rock alternativo do Brasil
Bandas de Guarulhos
Bandas formadas em 1996